Tomáš Mičola (Opava, 26 de setembro de 1988) é um futebolista profissional tcheco, atacante, milita no Stade Brestois 29.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Chéquia
Futebolistas do FC Baník Ostrava
Futebolistas do Stade Brestois 29
Naturais de Opava